Il singolare del torneo di tennis Lubeck Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christian Vinck che ha battuto in finale Andy Fahlke 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Kevin Kim (primo turno)
 Andy Fahlke (finale)
 Christian Vinck (Campione)
 Oscar Burrieza-Lopez (semifinali)

 Diego Nargiso (quarti di finale)
 Ivo Heuberger (quarti di finale)
 Giorgio Galimberti (primo turno)
 Alexander Shvets (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubeck Challenger 2000